Cuts kan syfta på:

 Cuts (EP) – en EP av bandet L.A. Guns från 1992
 Cuts, Oise – en kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike
 Cuts (TV-serie)